Fast Forward (theatergroep), Belgische theatergroep uit Leuven
 Fast Forward Dance Parade, evenement in Rotterdam
 Fast Forward Wheels (FFWD), Nederlands fabrikant van fietswielen

Film en televisie
 Fast Forward (RTL), televisieprogramma van RTL Crime sinds 2012
 Fast Forward (1985), Amerikaanse film uit 1985 onder regie van Sidney Poitier
 Fast Forward (2004), Belgische korte film van Alexis Van Stratum uit 2004

Muziek
 Fast forward (RMI), muziekalbum van Radio Massacra International
 Fast forward (Spyro Gyra), muziekalbum van Spyro Gyra
 Fast Forward (Joe Jackson), een muziekalbum van Joe Jackson uit 2015